Воздви́женская — топоним.

Россия
 Воздвиженская — станица в Курганинском районе Краснодарского края.
 Воздвиженская — железнодорожная станция и посёлок Воздвиженский в Уссурийском городском округе Приморского края с 2002 по 2011.
 Воздвиженская — станица в Оренбургской губернии (уничтожена в 1918 г.), вблизи современного посёлка Саракташ.
 Крепость Воздвиженская (вариант названия: Воздвиженское) — русское фортификационное укрепление (крепость) в Аргунском ущелье вблизи современного села Старые Атаги в Чечне.

Украина
 Воздвиженская улица в Киеве.

См. также 
 Воздвиженка
 Воздвиженский
 Церковь Воздвижения Креста Господня

Примечания